Прва лига 1997/98 — 7-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал 3 августа 1997 года и завершился 7 июня 1998 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 
Футбольная ассоциация Словении 

1997/1998
Словения
Словения
Спорт в Словении в 1997 году
Спорт в Словении в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998